Chan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhang He (vattendrag i Kina, lat 36,48, long 115,26), 
 Zhan He (vattendrag i Kina, lat 49,28, long 128,11), Heilongjiang,

Mongoliet 

 Dzaan, vattendrag, Töv, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar